Ци́глер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Циглер, Адольф (1892—1959) — немецкий художник, организатор выставки «Дегенеративное искусство».
 Циглер, Вернер (1916—2001) — немецкий подполковник.
 Циглер, Виктор Фридрих (1816—1888) — юрист.
 Циглер, Вилли (1929—2002) — немецкий учёный-стратиграф.
 Циглер, Густав (1847—1908) — немецкий архитектор.
 Циглер, Гюнтер (род. 1963) — немецкий математик.
 Циглер, Иван Алексеевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 Циглер, Йоахим (1904—1945) — бригадефюрер войск СС.
 
 Циглер, Кейт (род. 1988) — американская пловчиха, которая специализируется на вольном стиле и заплывах на длинную дистанцию.
 Циглер, Марк (род. 1976) — немецкий футболист, вратарь.
 Циглер, Мириам (род. 1994) — австрийская фигуристка.
 Циглер, Надежда Никандровна (урождённая Кривоногова) — российская переводчица XIX века, жена ротмистра РИА И. П. Циглера
 Циглер, Регина (род. 1944) — германская кинематографистка, кино- и телепродюсер.
 
 
 Циглер, Франк — вокалист группы Panik.
 Циглер, Фридрих Вильгельм (1759—1827) — немецкий актёр и драматург.
 Циглер, Якоб Мельхиор (1801—1883) — швейцарский географ и картограф.

См. также 
 Зиглер
 Циклер

Примечания